Stony Lake (engl. für „steiniger See“) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Stony Lake (Kawartha Lakes), im Peterborough County, Ontario
 Stony Lake (North Seal River), in Manitoba
 Stony Lake (Redwillow River), in British Columbia